Ко́лтон Флеш (; ) — канадский кёрлингист.

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : серебро ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: золото (1 этап, финал).
 : золото (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2018, 2019).
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2019).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Окончил Университет Саскачевана.

Не женат.

Начал заниматься кёрлингом в 2003 году, в возрасте 13 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Colton Flasch – Curling Canada Stats Archive
 Публикации с тэгом «Colton Flasch» на сайте Curling Canada
 
 Команда Кевина Куи на сайте Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Выпускники университета Саскачевана